Žemva ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Žemva (* 1982), slowenischer Eishockeyspieler
 Tomaž Žemva (* 1973), slowenischer Biathlet